Сексуа́льные партнёры, также соло́жники — люди, вступающие в сексуальные отношения между собой.

Могут быть любого пола или сексуальной ориентации. Сексуальные партнёры могут быть в официальных отношениях или неофициальных (например, у , свингеров, а также при случайной половой связи). Человек может иметь более одного сексуального партнёра в любой момент времени (но обычно это осуждается обществом).

Термин обычно применяется к добровольным сексуальным отношениям, происходящим по обоюдному желанию, то есть без применения физической силы или принуждения (как в случае с изнасилованием).

В целом сексуальным партнёром считается человек, с которым в данный момент производится сексуальный контакт, либо тот человек, с которым он происходит регулярно (и ожидается, что так будет и дальше).

В психотерапии и сексологии существуют методы решения интимных проблем в виде сексуальных суррогатов,  они работает в сотрудничестве с психотерапевтом для достижения определённых целей своего клиента.

См. также 
 Супруги

Интимные отношения